1927/28 was het 17de seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse.

I. Liga 

Kampioenenploeg Admira:Friedrich Franzl - Anton Janda, Georg Vozi - Johann Klima, Anton Koch, Karl Schott - Ignaz Siegl, Franz Runge, Karl Stoiber, Anton Schall, Klima – Trainer: Hans Skolaut

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

II. Liga 
Voor de start van het seizoen fusioneerde IAF (zelfs een fusie tussen International en Wiener AF) samen met Libertas Wien en speelde onder de naam IAF-Libertas.

Landesliga

Niederösterreich 
SV Mödling werd kampioen van Niederösterreich.

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Externe links 
 Saison 1927/28 bei austriasoccer.at
 Saison 1927/28 bei rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen